A 2000–2001-es olasz labdarúgó-bajnokság jelenlegi formájában a 69., összességében pedig a 99. olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 Torino FC
 SSC Venezia
 Cagliari Calcio 
 Piacenza Calcio

Feljutott csapatok 
A következő csapatok jutottak fel a másodosztály előző idényéből:
 Vicenza Calcio
 Atalanta BC
 Brescia Calcio
 SSC Napoli

Az induló csapatok

A   bajnokság  végeredménye 

<div id="fn  1">1 Mivel az Atalanta  lemondta a szereplést a Brescia indulhatott az Intertotó-kupában.
<div id="fn  2">2 A Fiorentina az olasz kupa megnyerésével  kvalifikálta magát az UEFA-kupába.

Kereszttábla

Rájátszás 

Pontazonosság esetén  rájátszás dönti el a kiesést. A Lecce az egymás elleni mérkőzések  alapján jobb volt mint az Reggina és a Verona,  ezért nem vett részt a rájátszásban.

Az  idegenben lőtt több gól szabálya érvényben van. Ha ezek    alapján is döntetlen az állás, akkor 30 perces hosszabbítást játszanak, szükség esetén pedig büntetőpárbajt rendeznek.

A Verona  bennmaradt, míg a Reggina kiesett a Serie B-be.

Gólszerzők

Kapcsolódó szócikkek
2000–2001-es olasz kupa

Serie A szezonok
Olasz 1